Moosomin peut faire référence à :

Personne 
 Moosomin, chef cri connu du

Toponymes

Moosomin (Saskatchewan)
 Aéroport de Moosomin
 Moosomin, circonscription électorale provinciale en Saskatchewan
 Moosomin (circonscription des Territoires du Nord-Ouest), ancienne circonscription électorale territoriale aux Territoires du Nord-Ouest

Homonymie de toponyme